David Zwirner – gallerista, mercante d'arte e filantropo tedesco naturalizzato statunitense
 Eberhard Zwirner – psichiatra e linguista tedesco
 Ernst Friedrich Zwirner – architetto e capomastro tedesco
 Giuseppe Zwirner – matematico, accademico e antifascista italiano
 Rudolf Zwirner – commerciante d'arte, gallerista e curatore di mostre tedesco